Lust for Life puede referirse a:

 El loco del pelo rojo, película de 1956;
 Lust for Life, álbum de Iggy Pop;
 Lust for Life, álbum de Lana Del Rey;
 «Lust for Life», canción de Iggy Pop;
 «Lust for Life», canción de Lana Del Rey.